Extra Songs är en EP av Last Scream gjord 2009. EP:n innehåller 3 st 8-minuters långa låtar i genren Jazz, Blues och Dub. Med EP:n ville låtskrivaren Jim Kurt Hudson visa att all musik bör respekteras.

Låtlista
 "Cards With The Devil"
 "We Never Stop"
 "Jazz Haze"

EP-skivor 2009
Svenska EP-skivor